

Geografia

Italia
 Leno – comune della provincia di Brescia
 Leno – torrente del Trentino

Persone
Bernd Leno – calciatore tedesco
Charles Leno – giocatore di football americano statunitense
Dan Leno – attore britannico
Jay Leno – personaggio televisivo statunitense

Altri progetti